Liessow bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Ortsteil Liessow der Gemeinde Dobin am See
 Ortsteil Liessow der Stadt Laage